Santiago Soler puede referirse a:
Santiago Soler y Pla (1839-1885), abogado y político español.
Santiago Soler Amigó (1943-1999), militante anarquista español, miembro del Movimiento Ibérico de Liberación.